«Тринадцать дней» () — фильм, посвященный событиям Карибского кризиса. Основан на одноименной книге Роберта Кеннеди, принимавшего прямое и непосредственное участие в событиях, а также на магнитофонных записях, сделанных во время совещаний в Белом Доме в дни кризиса.

Историческая основа 

14 октября 1962 года, самолёт-разведчик U-2, пилотируемый майором Ричардом Хейзером, обнаружил на Кубе советские ракеты Р-12, способные нести ядерные боеголовки. Это известие вызвало бурную реакцию американского руководства: было принято решение о необходимости удаления ракет тем или иным способом. Руководители армии и ВВС настаивали на нанесении немедленного бомбового удара по пусковым установкам и последующем вторжении на Кубу с тем, чтобы навсегда избавить США от угрозы со стороны коммунистического режима Ф. Кастро.

Однако президент Дж. Кеннеди считал, что военная операция связана с чрезмерным риском глобальной ядерной войны. Эти исторические события, получившие название «Карибского кризиса», и стали сюжетной основой фильма.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Исторические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 2000 года
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы об американских президентах
Докудрамы
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
Фильмы о Карибском кризисе